

Bułgaria 
 Karanowo – wieś w obwodzie Burgas
 Karanowo – wieś w obwodzie Sliwen